Джон Тилестон Эдсалл (, 3 ноября 1902, Филадельфия, США — 12 февраля 2002, США) — американский биохимик.

Биография 
Родился 3 ноября 1902 года в Филадельфии. В 1918 году поступил в Гарвардский университет, который окончил в 1923 году. С 1924 по 1926 год работал в Кембриджском университете. В 1928 году вернулся в Гарвардский университет и посвятил этому университету всю оставшуюся жизнь. В 1971 году был избран профессором биохимии и работал вплоть до 1973 года. В 1973 году ушёл на пенсию, но он был избран почётным профессором.

Скончался 12 февраля 2002 года в США, не дожив 10 месяцев до своего 100-летнего юбилея.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены изучению структуры и функции белков, в частности миозина и белков крови.
 Выполнил цикл исследований по химии аминокислот и пептидов.

Членство в обществах 
 Вице-президент Американской академии искусств и наук (1956-57).
 Президент VI Интернационального конгресса биохимиков (1964).
 Президент Американского биохимического общества (1957-58).
 Член Леопольдины.
 Член НАН США.

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил

Примечания

Ссылки 
 Биографические сведения
 

Биохимики по алфавиту
Биохимики США
Родившиеся в Филадельфии
Члены Национальной академии наук США
Члены Леопольдины
Профессора Гарвардского университета
Преподаватели Кембриджского университета
Стипендиаты Гуггенхайма
Главные редакторы Journal of Biological Chemistry
Президенты Американского общества биохимии и молекулярной биологии
Почётные доктора Мичиганского университета
Почётные доктора Чикагского университета
Главные редакторы Proceedings of the National Academy of Sciences